

Sigle 
 Office of the Secretary of Defense – ufficio del Segretario della Difesa, organizzazione dell'United States Department of Defense
 On-screen display – immagine sovrapposta all'immagine sullo schermo
 Open Source Definition – definizione di licenza open source della Open Source Initiative
 Operating System Dependent – livello di MAME che contiene codice specifico per le varie piattaforme

Codici 
 OSD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Frösö / Froson Air Base, Östersund, Svezia